Dies sind die Nummer-eins-Hits der Hot Digital Songs aus dem Jahr 2005.

Quellen 

Musik 2005
Nummer Eins Hits Hot Digital Songs 2005